Соно́ра (; ; также известна как пустыня Хила) — песчано-каменистая пустыня в Северной Америке, расположенная в районе американо-мексиканской границы на территории американских штатов Аризона и Калифорния, и мексиканских штатов Нижняя Калифорния и Сонора, к северу от Калифорнийского залива.

Сонора является одной из самых крупных и самых жарких пустынь Северной Америки. По разным подсчётам, её площадь составляет от 260 000 км² до 355 342 км²; в её составе также различают пустыни Юма, Юха и Колорадо, Лечугилья, Туле, Алтар. Осадков здесь выпадает от 75 до 380 мм в год — в основном, зимой—весной.

В центре пустыни Сонора находится город Финикс — столица штата Аризона.

Флора и фауна 
В пустыне обитает 60 видов млекопитающих, 350 видов птиц, 20 видов земноводных, более ста видов пресмыкающихся, 30 видов рыб и более 2000 видов растений. Эндемиком Сонорской пустыни является гигантский кактус сагуаро. На территории пустыни, в Аризоне, расположен национальный парк Сагуаро.

Флора 
 Виды агавы: Agave bracteosa, Agave parryi, Agave vilmoriniana, Agave lechuguilla
 Argemone pleiacantha
 Виды толокнянки: Arctostaphylos pringlei, Arctostaphylos pungens
 Dalea emoryi, Dalea parryi, Dalea spinosa
 Delphinium scaposum
 Eremalche rotundifolia
 Виды фукьерии: Fouquieria columnaris, Fouquieria splendens
 
 
 
 
 , 
 , 
 
 
 Виды прозописа: Prosopis glandulosa, Prosopis pubescens, Prosopis velutina
 Виды ивы: Salix bonplandiana, Salix exigua, Salix gooddingii
 Salvia columbariae
 Виды крестовника: Senecio douglasii, Senecio lemmoni, Senecio neomexicanus, Senecio quercetorum
 
 
 , , ,

Полезные ископаемые 
В пустыне обнаружено месторождение ахоита — редкого малоценного силикатного минерала.

В культуре 
 Название пустыни стало известным во всём мире благодаря книгам Карлоса Кастанеды «Учение дона Хуана: Путь знания индейцев яки» и других, действие в которых происходит в пустыне Сонора, а одним из главных действующих лиц является шаман индейцев яки, живущих в её регионе.

 «Суббота, 14 апреля 1962
 Дон Хуан взвесил на руке наши тыквенные фляги с провизией и сказал, что пора возвращаться домой, поскольку запасы на исходе. Как бы между прочим я заметил, что добраться до его дома мы сможем не раньше, чем через пару дней. Он сказал, что собирается не к себе домой, в Сонору, а в один приграничный городок, где у него есть дела.»

 В научно-фантастическом фильме Стивена Спилберга «Близкие контакты третьей степени» (1977) в пустыне Сонора якобы произошло одно из необъяснимых явлений, предшествовавших контакту с НЛО: из ниоткуда на земле появилась эскадрилья самолётов без экипажей — машины 19-го тренировочного рейса, без вести пропавшие в декабре 1945 года.

Примечания

Литература 
 

Пустыни Аризоны
Пустыни Калифорнии
Пустыни Мексики
География Нижней Калифорнии
География Соноры
География Южной Калифорнии
Регионы Запада США
Геологические провинции Калифорнии